Copa de Caridad Lipton, mer känd under namnet Copa Lipton, är en fotbollsturnering mellan Argentinas och Uruguays herrlandslag som spelas i varierad frekvens sedan 1905. 29 turneringar har spelats från starten 1905 till 1992. Argentina är regerande titelhållare med 17 vinster gentemot Uruguays 12 vinster.

Turneringens trofé donerades av den skotske te-magnaten Thomas Lipton. Turneringssegrare avgörs genom en enskild match där segraren tar hem titeln. Vid oavgjort blir det gästande laget segrare.

Matcher 
Om en match slutade oavgjort tillföll cupvinsten det gästande laget.

Statistik
Poängtabell

Se även 
 Copa Newton (Argentina mot Uruguay)
 Copa Roca (Argentina mot Brasilien)
 Copa Río Branco (Brasilien mot Uruguay)

Källor

Webbkällor 
 

Nedlagda internationella fotbollstävlingar
Fotboll i Argentina
Fotboll i Uruguay
Relationer mellan Argentina och Uruguay